Геспериды — нимфы, персонажи древнегреческой мифологии.
  (Евгеспериды; Евхеспариды) — древний город, предшествовавший городу Беренике, одному из городов пентаполиса Киренаики; ныне город Бенгази (Ливия).
 «Геспериды» («Hesperides»; 1648) — поэтический сборник британца Роберта Геррика (1591—1674).

См. также 
 Гесперидий